Příjmení Dressler může odkazovat k:

 Friedrich Dressler (1833–1909) – rakouský a český šlechtic, poslanec Říšské rady
 Josef Dressler – český cyklista
 Marie Dresslerová – kanadská herečka
 Patrik Dressler – český fotbalista
 Wenzel Dreßler – českoněmecký lékař a politik